

Кунув — місто в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Кунув — гміна в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Кунув — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кунув — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кунув — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кунув — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства